Алексе́й Евге́ньевич Са́вченко:
 Савченко, Алексей Евгеньевич (род. 1983) — казахстанский хоккеист.
 Савченко, Алексей Евгеньевич (род. 1975) — российский футболист.